Fuoco – forma di combustione
 Fuoco – elemento simbolico
 Fuoco – punto usato nella descrizione di una sezione conica
 Fuoco – punto in cui si incontrano i singoli formanti un fascio di radiazioni elettromagnetiche distinte
 Fuoco – punto all'interno della Terra dove inizia a propagarsi la frattura che origina un terremoto
 Fuoco – unità fiscale corrispondente al nucleo familiare, usata nelle rilevazioni demografiche del Regno di Napoli e più in generale nell'Italia medievale
 Fuoco – personaggio dei fumetti DC Comics
 Fuoco – unità femminile del roverismo
 Fuoco – album di Franco Ricciardi del 1995
 Fuoco – EP di Marya del 2006

Persone 
 Francesco Fuoco (1774-1841) – filologo ed economista italiano
 Sofia Fuoco (1829-1916) – ballerina italiana
 Antonio Fuoco (1996) – pilota automobilistico italiano

Pagine correlate 
Il fuoco
Madonna del Fuoco

Altri progetti